Příjmení Crozier je časté na angloskotském pomezí. K významným nositelům patří:

 Brett Crozier (* 1970), americký námořní důstojník a námořní pilot
 Francis Crozier (1796–1848), irský polárník

Externí odkazy